Faherty ist ein der Nachname folgender Personen:
 Jackie Faherty, US-amerikanische Astronomin
 JG Faherty (* 1961), US-amerikanischer Schriftsteller
 Terence Faherty (* 1954), US-amerikanischer Autor
 Vinny Faherty (* 1987), irischer Fußballspieler